Teresė ist ein weiblicher litauischer Vorname, abgeleitet von Teresa.

Personen 

 Teresė Žižienė (* 1933), Ärztin und Ehrenbürger der Rajongemeinde Jonava.

Weiblicher Vorname
Litauischer Vorname